Come on Feel The Lemonheads è un album in studio del gruppo musicale alternative rock statunitense The Lemonheads, pubblicato nel 1993.

Tracce

Collegamenti esterni